Municipio de Weston puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Weston (condado de Marshall, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Weston (condado de Platte, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Platte.
 Municipio de Weston (condado de Wood, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wood.